Ivan Pešić (rukometaš), hrvatski reprezentativni vratar
Ivan Pešić (hrvatski nogometaš), bivši hrvatski juniorski reprezentativac
Ivan Pešić (košarkaš), hrvatski košarkaš
Ivan Pešić (srpski nogometaš)